Брюгеман — фамилия. Известные носители:

 Брюгеман, Александр Артурович — заместитель директора открытого акционерного общества «Уральский автомобильный завод», Лауреат государственной премии Российской Федерации за 1998 год за создание и внедрение прогрессивного семейства автомобилей «Урал» военного и гражданского назначения.
 Брюгеман, Альберт Фридрихович — советский экономист.